Ел Долар има више значења:

 Ел Долар (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Долар (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Долар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Долар (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Долар (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Долар (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Долар (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Долар (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Долар (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Долар (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Долар (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Долар (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Долар (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику